Sakarajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sakarajärvi (sjö i Kajanaland), 
 Sakarajärvi (sjö i Egentliga Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar